Пернянгаши:
 Пернянгаши — деревня в Троицко-Посадском сельском поселении Горномарийского района Марий Эл.
 Пернянгаши — деревня в Пайгусовском сельском поселении Горномарийского района Марий Эл.